Scarre ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Scarre, britischer Archäologe und Prähistoriker
 Geoffrey Scarre, britischer Philosoph